Herman Adriaan van Karnebeek (1874-1942), Nederlands politicus en diplomaat
 Herman Adriaan van Karnebeek (1903-1989), Nederlands (sport)bestuurder. Zoon van bovenstaande.